Samari ist der Familienname folgender Personen:

 Ali Samari (* 1993), iranischer Kugelstoßer 
 Hanieh Samari, iranische Mittelstreckenläuferin